Wustuben ist der Ortsname von

 Wustuben (Oberkotzau), Ortsteil des Marktes Oberkotzau, Landkreis Hof, Bayern
 Wustuben (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern